«Проблема с гландами» () — первый эпизод 12-го сезона мультсериала «Южный парк», премьера которого состоялась 12 марта 2008 года..

Сюжет 
Врач и мама уговаривают Эрика Картмана провести небольшую операцию на гландах, обещая после операции дать ему мороженого. Операция действительно проходит абсолютно безболезненно, и Картман с мамой в больничной палате радостно обсуждают, как хорошо всё прошло. Входит врач и говорит, что на самом деле всё очень плохо: по чистой случайности, когда во время операции Эрику вливали кровь, это оказалась кровь ВИЧ-инфицированного, и теперь Картман ВИЧ-положителен.

Стэна, Кайла, Кенни и Баттерса с родителями вызывают к директору и сообщают, что теперь Картман болен СПИДом. Дети осознают весь ужас положения, Баттерс пытается подбодрить Эрика, а Кайл, не выдержав, выходит в коридор, где начинает истерически хохотать. Картман крайне этим возмущён. В поддержку Картману устраивается благотворительный вечер, однако на нём собирают всего $17, пришли только Баттерс и Джимми, а вместо обещанного Элтона Джона выступает Джимми Баффет, которого Картман терпеть не может. Официантка объясняет такое положение дел тем, что СПИД вышел из моды и сейчас моднее болеть раком.

С тех пор, как Кайл узнал о диагнозе Картмана, его не перестаёт душить смех. Картман возмущается этим, и Стэн пытается объяснить, что Кайл, хотя и переживает за Эрика, но находит случившееся «ироничным». Картман решает, что должен отомстить, и при участии Баттерса ночью проникает в комнату Кайла и заражает его ВИЧ-инфекцией, выплёскивая немного своей крови ему в рот. Когда на следующий день доктор говорит Кайлу, что он ВИЧ-положителен, тот понимает, в чём дело, и избивает Картмана на школьной площадке для игр. Их разнимает мистер Мэки, однако он вместе с директрисой решает просто заставить мальчиков извиниться друг перед другом.

Кайл в бешенстве от того, что произошло, и решает уничтожить всё имущество Картмана. Он врывается в его дом и ломает его игрушки; среди прочего, он рвёт постер фильма «Храброе сердце» с Мелом Гибсоном, отрывает голову лягушонку Клайду. Когда Кайл пытается разбить Xbox 360 Картмана, тот не выдерживает и говорит, что знает выход из ситуации. Он говорит о том, что баскетболист Мэджик Джонсон уже много лет нормально живёт с тем же диагнозом, и предлагает Кайлу поехать к нему в Лос-Анджелес и попытаться найти причину.

Мэджик Джонсон тепло принимает детей, однако не может ничем объяснить свою невосприимчивость к вирусу. Они просят осмотреть его дом и не видят там ничего особенного, пока не приходят в спальню, где замечают, что Мэджик Джонсон спит среди огромной кучи собственных денег, потому что «не доверяет банкам». Кайл думает, что дело в этом, и они предлагают врачам провести анализы. Те действительно выясняют, что доллары ослабляют вирус, и предполагают, что введённый в кровь порошок из денег может полностью нейтрализовать ВИЧ. Мэджик Джонсон говорит, что его денег хватит на них троих. Медики проводят на Кайле эксперимент, и он исцеляется, в итоге выясняется, что лекарство от СПИДа — «около $180 000 наликом, введённые под кожу». Среди прочего, радостные американские вестники сообщают эту новость нищим африканцам в нигерийской деревне.

В честь Кайла и Картмана, нашедших лекарство от СПИДа, проводится поздравительный вечер. Когда ведущий объявляет, что этому способствовала их дружба, Кайл перебивает его, говоря, что никакие они не друзья, и что именно Эрик заразил его СПИДом, после чего ведущий «поправляется», называя их любовниками. В качестве приглашённого гостя опять выступает Джимми Баффет, и Кайл говорит, что всё равно разобьёт Xbox Картмана.

Пародии 

 Песни Джимми Баффета, в которых постоянно упоминаются бургеры, пародируют его крупнейший хит-сингл «Cheeseburger in Paradise» (): в первый раз он поёт «AIDSburger in Paradise» (), во второй — «CUREburger in Paradise» ().
 Картман считает, что Мэджику Джонсону диагностировали СПИД около 50 лет назад. На самом деле Джонсон живёт с ВИЧ 16 лет. В настоящее время Мэджик Джонсон — один из самых известных в Америке активистов по борьбе со СПИДом. Финал эпизода, в котором лекарством от ВИЧ оказываются деньги, отсылает к тому факту, что Мэджик Джонсон способен, будучи ВИЧ-инфицированным, за счёт своего огромного состояния обеспечивать себе хорошее лечение. В частности, Канье Уэст в своих песнях предъявлял Джонсону обвинения в том, что тот имеет доступ к необнародованным публично исследованиям ВИЧ и, возможно, даже к вакцине от него.
 Оптимистичные музыкальные заставки на протяжении всего эпизода отсылают к аналогичным заставкам из комедийного телешоу «Leave It to Beaver».
 Внешний вид Картмана после того, как он узнаёт о диагнозе (шарф и новая шапка), повторяют внешний вид больного СПИДом главного героя фильма «Филадельфия» Эндрю Беккетта, сыгранного Томом Хэнксом.
 Когда Картман говорит в аэропорту, что они с Кайлом больны СПИДом, продавец билетов говорит: «Ого, вот это ретро». Это намекает одновременно на одну из повторяющихся шуток серии — что болеть СПИДом уже «не модно» — и на то, что вирус иммунодефицита человека является ретровирусом.

Отсылки к другим сериям 
 С тех пор, как одной из центральных тем сериала стала взаимная неприязнь Кайла и Картмана, в этом контексте и раньше нередко упоминался СПИД. Именно поэтому Кайл воспринимает диагноз Картману как «ироничный»:
 В эпизоде четвёртого сезона «Картман вступает в NAMBLA» Картман во время игры в Отчёты о последствиях с Биллом Кёртисом () «заражает» Кайла СПИДом. При этом Эрик говорит, что Кайл пропускает 47 ходов и теряет 800 очков; Стэн реагирует на это словами «Чувак, это не круто. Не заражай Кайла СПИДом».
 В эпизоде седьмого сезона «Алчность краснокожего» Картман предлагает для освобождения города собрать деньги, заразив Кайла СПИДом и создав благотворительный фонд.
 В эпизоде седьмого сезона «Каса-Бонита», когда Кайл приходит к друзьям со словами «Хорошие новости!», Картман переспрашивает: «У тебя СПИД?»; когда Стэн говорит, что так шутить нехорошо, он поясняет, что не шутит.
 В эпизоде восьмого сезона «Рождество у лесных тварей» Картман сочиняет рождественскую историю, в финале которой Кайл умирает от СПИДа.
 В ответ на повторяемую Картманом фразу «ответ положительный, ВИЧ-положительный» Кайл раздражённо говорит, что «СПИД — это не смешно». В эпизоде шестого сезона «Джаред и его СПИД», где эта болезнь впервые играла в сериале существенную роль, СПИД был «официально объявлен смешным».
 Среди посетителей торжественного приёма в честь открытия лекарства против СПИДа есть инопланетянин (на заднем плане, слева, рядом с родителями Кенни).
 Гитара Джимми Баффета точно такая же, как у Рэнди Марша в эпизоде «Guitar Queer-o».

Факты 
 Анонс и тизер серии в сочетании тем, что в последних сезонах сериала роль Эрика очевидно возросла (и это у многих вызвало недовольство), перед премьерой навели некоторых фанатов на мысль, что, возможно, создатели сериала решатся убить Картмана. Однако, несмотря на то, что по ходу действия серии Картмана заразили смертельной болезнью, предполагавшегося не случилось.
 Пероральный (через рот) способ заражения ВИЧ-инфекцией не так вероятен, как парентеральный (минуя желудочно-кишечный тракт); независимо от способа заражения для проявления симптоматики и возможности постановки диагноза должно пройти большее время, чем то, которое проходит в эпизоде. Диагностика ВИЧ-инфекции путём оптической микроскопии мазка крови невозможна, а показанная в эпизоде гистологическая картина крови имеет с настоящей очень мало общего.
 У Эрика Картмана Xbox 360 pro, об этом свидетельствует жёсткий диск и белый цвет консоли

Примечания

Ссылки 

 «Tonsil Trouble» на South Park Studios
 Сценарий серии «Tonsil Trouble»
 

СПИД на телевидении